Le Logiciel système des Nintendo DSi et 3DS est un ensemble de mises à jour de la version du firmware qu'ont subi la Nintendo DSi (XL) et la (New) Nintendo 3DS (XL). Ces mises à jour, qui sont téléchargeables via la connexion Internet (et, pour la Nintendo 3DS, également disponibles sur les cartouches de jeu), permettent à Nintendo d'ajouter ou de supprimer des logiciels et des données. Chaque mise à jour comprend aussi les données des mises à jour précédentes au cas où elles n'auraient pas été téléchargées.

 La version actuelle du logiciel système de la Nintendo 3DS  : 11.16.0-49 (disponible depuis le 12 septembre 2022).
 La version actuelle du logiciel système de la Nintendo DSi  : 1.4.5 (disponible depuis le ).

Logiciel système de la 3DS

Menu Home 
Le menu Home de la 3DS s'affiche lorsqu'on allume la console. Il permet d'accéder à toutes les fonctions et applications de la console Nintendo 3DS. Il peut contenir maximum jusqu'à 60 puis 120 icônes.
L'écran supérieur affiche le mode de communication sans fil ainsi que la force de son signal, le Nombre de pas du jour et le nombre de pièces de jeu (300 max), la date et l'heure et l'état de la batterie. Il affiche aussi le nom et l'illustration d'un logiciel s'il est sélectionné.

L'écran inférieur affiche dans la partie haute de gauche à droite :
 Le menu d'accès rapide aux options de style du menu Home, de luminosité, d'économie d'énergie, du partage d'images, et permet aussi de lancer le Nintendo eShop et les Paramètres de la Console ;
 L’icône d'accès aux notes de jeux ;
 L’icône d'accès à la liste d'amis ;
 L’icône d'accès aux notifications ;
 L’icône d'accès au Navigateur Web Nintendo 3DS ;
 L’icône d'accès à Miiverse ;
 Les icônes de modification de la disposition des logiciels de la partie centrale ;
Dans la partie centrale, il affiche les icônes des logiciels qui peuvent avoir un point vert pour des données StreetPass reçues et un point bleu pour des données SpotPass reçues.

Dans la partie basse, il affiche différentes options en fonction du logiciel sélectionné.

Note : En appuyant sur les boutons L et R simultanément, on active l'appareil photo pour prendre des photos, les vidéos ne peuvent être prises que sur le logiciel Appareil photo Nintendo 3DS. En appuyant sur Y+Flèche Haut on peut faire une capture d'écran de l'écran du haut, avec Y+Flèche Bas on peut faire une capture de l'écran du bas et en appuyant sur Y+Flèche Droite on peut faire une capture d'écran des deux écrans.

11 logiciels sont pré-installés sur le menu HOME :

 Informations sur la santé et la sécurité ;
 Appareil photo Nintendo 3DS ;
 Studio son Nintendo 3DS ;
 Éditeur Mii ;
 Place Mii StreetPass ;
 Nintendo eShop ;
 Jeux en RA : Réalité Augmentée ;
 La guerre des têtes ;
 Journal d'activité ;
 Mode téléchargement ;
 Paramètres de la console.

Mise à jour système de la 3DS 
Pour mettre à jour la console, il faut qu'elle soit connectée à Internet, puis se rendre dans l'application « Paramètres de la console », section « Autres paramètres » puis « Mise à jour ». Chaque mise à jour bloque certains linkers DS (R4, Supercard...). Les constructeurs de linkers DS publient eux-aussi des mises à jour régulièrement, afin de contourner les correctifs de Nintendo et maintenir l'utilisation des linkers avec les dernières versions du firmware. Les mises à jour corrigent également certaines failles de sécurité concernant la console elle-même (permettant notamment l'exécution d'homebrew ainsi que le lancement de copies de jeux commerciaux). 

Ce tableau présente la liste des mises à jour de la 3DS en Europe. Les mises à jour sont les mêmes que dans les autres régions (Amérique, Japon notamment), seule la lettre à la fin du numéro de version change (E, U, J, …).

Logiciel système de la DSi

Menu DSi 
Le menu DSi apparaît automatiquement lorsqu'on allume la console. L'écran supérieur affiche le volume, le nom de l'utilisateur, la date, l'heure et l'état de la batterie. L'écran inférieur affiche les icônes des logiciels intégrés ainsi que l'icône de la carte DS/DSi insérée dans le « SLOT-1 ». Il suffit de toucher une icône pour voir son nom et le nom de son éditeur puis de la toucher à nouveau pour le lancer. Le menu DSi peut contenir jusqu'à 40 icônes.

Les logiciels intégrés sont :

 Paramètres de la console ;
 Appareil photo Nintendo DSi ;
 Studio son Nintendo DSi ;
 Boutique Nintendo DSi ;
 Téléchargement DS ;
 Pictochat ;
 Nintendo DSi Browser ;
 Dictionnaire 6 en 1 - Fonction appareil photo incluse (DSi XL seulement) ;
 Une pause avec… Entraînement cérébral du Dr Kawashima: Littéraire (DSi XL seulement) ;
 Flipnote Studio.

Note : Il est aussi possible d'appuyer sur les boutons L et R pour accéder à l'appareil photo numérique de la DSi.

Mise à jour système de la DSi 
Pour mettre à jour la console, il faut se rendre dans les « Paramètres de la console », section « Mise à jour » puis se connecter à Internet. Ce tableau présente la liste des mises à jour de la DSi(XL).

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Nintendo 3DS
 Nintendo DSi
 Logiciel système des Nintendo Wii et Wii U

Liens externes 
  Site officiel Nintendo 3DS
  Site officiel Nintendo DSi

Nintendo 3DS
Système d'exploitation